Населені пункти в Білорусі:
 Кодевці — село в Гродненському районі Гродненської області
 Кодевці — село в Молодечненському районі Мінської області